Duke Nukem – serie di videogiochi
 Duke Nukem – videogioco del 1991
 Duke Nukem II – videogioco del 1993
 Duke Nukem 3D – videogioco del 1996
 Duke Nukem 64 – videogioco del 1997
 Duke Nukem: Time to Kill – videogioco del 1998
 Duke Nukem: Zero Hour – videogioco del 1999
 Duke Nukem: Land of the Babes – videogioco del 2000
 Duke Nukem: Manhattan Project – videogioco del 2002
 Duke Nukem: Critical Mass – videogioco del 2011
 Duke Nukem Forever – videogioco del 2011
 Duke Nukem – personaggio